Janusz Wojcieszak – polski filozof i filolog
 Janusz Wojcieszak – polski artysta fotograf